Jerne ist der Familienname folgender Personen:

 Niels Kaj Jerne (1911–1994), dänischer Mediziner und Immunologe

Jerne bezeichnet:

 Jerne (Esbjerg), ein Stadtteil von Esbjerg in Dänemark
 (11774) Jerne, ein Asteroid